Větrný vrch je název více kopců:

 Větrný vrch (Králický Sněžník)  (807 m) – kopec v podhůří Králického Sněžníku
 Větrný vrch (Krušné hory) (800 m) – kopec v Krušných horách
 Větrný vrch (Lužické hory) (481 m) – kopec v Lužických horách